Мантиса ( — додаток):
 Мантиса — дробова частина десяткового логарифма додатного числа.
 Мантиса (в обчислювальній математиці) — дробова частина нормалізованого числа при використанні арифметики з рухомою комою.
 Додаток, порівняно не важливий, особливо до літературного тексту або вислову.
 Мантиса — роман англійського письменника Джона Фаулза.

Виноски